Regionalliga 1988/89 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1988/89
 Handball-Regionalliga West 1988/89